Darja Leonidowna Wirołajnen zd. Riezcowa (ros. Дарья Леонидовна Виролайнен zd. Резцова; ur. 24 stycznia 1989 w Moskwie) – rosyjska biathlonistka, brązowa medalistka mistrzostw Europy.

6 marca 2014 r. zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata zajmując drugie miejsce w sprincie. Było to jej jedyne podium w zawodach tego cyklu. W 2014 roku zdobyła brązowy medal w biegu pościgowym podczas mistrzostw Europy w Novym Mescie. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach Europy w Dusznikach-Zdroju wspólnie z Jewgienijem Garaniczewem zdobyła złoty medal pojedynczej sztafecie mieszanej. Była też między innymi piąta w biegu indywidualnym na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku.

Jej matka – Anfisa Riezcowa była medalistką igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata w biegach narciarskich oraz biathlonie. Jej młodsza siostra - Kristina Riezcowa także została biathlonistką.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjskie biathlonistki
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Moskwie